Cet article relate le parcours de l'Équipe de Bosnie-Herzégovine de handball masculin lors du Championnat du monde 2015 organisé au Qatar du 16 janvier au . Il s'agit de la  de la Bosnie-Herzégovine à unee compétition internationale majeure.

Cinquième du Groupe B, la Bosnie-Herzégovine est éliminée à l'issue de la phase de groupe.

Qualification 
Opposée à la Islande dans les , la Bosnie-Herzégovine crée la surprise en s'imposant lors du match aller 33-32 puis en parvenant à conserver cette avance minimale d'un but en contraignant les Islandais au match nul, 29-29 : pour la première fois depuis l'indépendance du pays, les Bosniens se qualifient ainsi pour une compétition majeure.

Matchs de préparation

Effectif pour la compétition

Absents 
Parmi les joueurs qui ne participent pas à la compétition, on trouve notamment les deux joueurs du Chambéry Savoie Handball, Edin Bašić et Marko Panić, ce dernier ayant dû déclarer forfait à cause d'une entorse de la cheville droite contractée le .

Quant au gardien de but du FC Barcelone Danijel Šarić, celui-ci a préféré rejoindre les rangs du pays hôte, le Qatar.

Enfin, on peut noter que le frère d'Ivan Karačić, Igor Karačić, évolue quant à lui pour la Croatie qui est dans le même groupe que le Bosnie.

Résultats

Phase de groupe (Groupe B) 

 Feuille de match 

Légende 
 G : Gardien de but
 P : Pivot
 DC : Demi-centre
 ARG/D : Arrière gauche/droit
 ALG/D : Ailier gauche/droit

 Feuille de match 

Légende 
 G : Gardien de but
 P : Pivot
 DC : Demi-centre
 ARG/D : Arrière gauche/droit
 ALG/D : Ailier gauche/droit

 Feuille de match 

Légende 
 G : Gardien de but
 P : Pivot
 DC : Demi-centre
 ARG/D : Arrière gauche/droit
 ALG/D : Ailier gauche/droit

 Feuille de match 

Légende 
 G : Gardien de but
 P : Pivot
 DC : Demi-centre
 ARG/D : Arrière gauche/droit
 ALG/D : Ailier gauche/droit

 Feuille de match 

Légende 
 G : Gardien de but
 P : Pivot
 DC : Demi-centre
 ARG/D : Arrière gauche/droit
 ALG/D : Ailier gauche/droit

Coupe du Président 
Cette coupe voit d'une part les cinquièmes des poules s'affronter en demi-finale et finale pour les places de 17 à 20 et, d'autre part, les sixièmes pour les places de 21 à 24.

Places de  à  

 Feuille de match 

Légende 
 G : Gardien de but
 P : Pivot
 DC : Demi-centre
 ARG/D : Arrière gauche/droit
 ALG/D : Ailier gauche/droit

 Feuille de match 

Légende 
 G : Gardien de but
 P : Pivot
 DC : Demi-centre
 ARG/D : Arrière gauche/droit
 ALG/D : Ailier gauche/droit

Statistiques

Buteurs

Gardiens de buts

Références

Navigation

Liens internes 
 Équipe de Bosnie-Herzégovine masculine de handball
 Championnat du monde masculin de handball 2015

Monde 2015
Bosnie Herzegovine